«Убивство» — назва кількох фільмів:

 «Убивство!» (1930) — фільм Альфреда Гічкока.
 «Убивство» (1956) — фільм Стенлі Кубрика.
 «Убивство» (1957) — фільм Романа Полянського.
 «Убивство» (1964) — японський фільм.
 «Убивство» (1987) — фільм Пітера Ханта.
 «Убивство» (1988) — індійський фільм.
 «Убивство» (2004) — індійський фільм.

Див. також 
 Убивство